Tebet ist der Name von:

 Tebetu, zehnter Monat im babylonischen Kalender
 Ta-abet, fünfter Monat im ägyptischen Kalender
 Ramez Tebet, brasilianischer Politiker 
 Simone Tebet, brasilianische Politikerin